Rupp es un apellido de origen alemán que puede referirse a:

Herman Montague Rucker Rupp, clérigo y botánico australiano especializado en orquídeas.
Omar Alberto Rupp, único argentino muerto a partir del hundimiento del buque pesquero Narwal, llevado a cabo por la Royal Air Force durante la Guerra de las Malvinas.